Geigenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Geigenmüller (1880–1964), deutsche Malerin
 Otto Geigenmüller (1906–1969), deutscher Polizist und SS-Hauptscharführer